Il Mozambico è una nazione dell'Africa Orientale. Il nome può riferirsi anche a:

 l'Isola di Mozambico, nell'Oceano Indiano
 il Canale del Mozambico, il tratto di mare fra Mozambico e Madagascar